Gmina Hayes (hrabstwo Buena Vista)
 Gmina Hayes (hrabstwo Crawford)